Allsvenskan (1991) była 67. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. W rundzie zasadniczej rywalizowało 10 drużyn. Runda zasadnicza rozpoczęła się 7 kwietnia, a zakończyła się 11 sierpnia. Po tej rundzie 6 najlepszych drużyn walczyło o tytuł mistrza kraju. Cztery pozostałe drużyny rywalizowały z czterema najlepszymi zespołami z drugiej ligi o prawo gry w Allsvenskan w następnym sezonie. Tytuł obroniła drużyna IFK Göteborg. Tytuł króla strzelców zdobył Kennet Andersson, który w barwach IFK Göteborg strzelił 13 goli.

Tabela rundy zasadniczej

Runda finałowa

Grupa mistrzowska

Grupa awans/spadek

Baraż o Allsvenskan 
 Helsingborgs IF – Västra Frölunda 4–2, 1–3 (5–5)

Västra Frölunda zagra w Allsvenaskan w następnym sezonie.

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1991 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1991 w Szwecji